W Mołdawii
 Izvoare – miejscowość i gmina w rejonie Florești
 W Rumunii
 Izvoare – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Suharău
 Izvoare – wieś w okręgu Harghita, w gminie Zetea